Агапа - річка в Африці
 Агапа - вечеря любові у перших християн